Le  championnat d'Europe de volley-ball masculin des petits états a eu lieu du 24 mai au  à La Vallette (Malte).

Équipes présentes

Phase de poules

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Places 9 et 10

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Liens internes

Liens externes 

Europe 2000
Volley-ball Europe masculin des petits États 2000
Europe masculin des petits États
2000 à Malte